Марты́шка дриас () — вид приматов семейства мартышковых. Встречается только в бассейне Конго, на левобережье. Ранее считалась тем же видом, что и мартышка-диана. В некоторых источниках считается подвидом мартышки-дианы, но географически изолирована от всех её известных популяций.

Примечания

Литература 
 D. E. Wilson & D. M. Reeder: Mammal Species of the World. Johns Hopkins University Press, 2005, ISBN 0-8018-8221-4
 Thomas Geissmann: Vergleichende Primatologie. Springer, Berlin 2003, ISBN 3-540-43645-6

Мартышки
Животные, описанные в 1932 году
Млекопитающие Африки